

Patronyme 

 Enguerrand de Marigny (~1260-1315), chambellan et ministre du roi Philippe IV le Bel ;
 Jean de Marigny (?-1350), prélat français ; demi-frère d'Enguerrand
 Philippe de Marigny, évêque de Cambrai puis archevêque de Sens ; demi-frère d'Enguerrand
 Jacques Carpentier de Marigny (1615-1670), poète et pamphlétaire.
 Abel-François Poisson de Vandières, marquis de Marigny (1727-1781), chargé des Bâtiments du Roi ;
 Charles de Bernard de Marigny (1740-1816), vice-amiral français ;
 Gaspard de Bernard de Marigny (1754-1794), cousin du précédent, général vendéen ;
 Jean Fortuné Boüin de Marigny (1766-1793), général de la Révolution française ;
 Joseph Bernard Marigny (1768-1806), officier français;
 Bernard Xavier Philippe de Marigny de Mandeville, (1785-1868), sénateur de Louisiane et président du sénat louisianais ;
 Philippe de Marigny de Mandeville (1811 - 1890). Gouverneur de Louisiane ;
 Roland de Marigny (1975-), joueur de rugby à XV italien.

Toponyme 

 Marigny, commune française de l'Allier ;
 Marigny, ancienne commune du Calvados, aujourd'hui intégrée à Longues-sur-Mer
 Marigny, commune française du Jura ;
 Marigny, ancienne commune française de la Manche ;
 Marigny, commune française de la Marne ;
 Marigny, commune française de Saône-et-Loire ;
 Marigny, ancienne commune de Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Marigny-Saint-Marcel ;
 Marigny, commune française des Deux-Sèvres ;
 Marigny-Brizay, commune française de la Vienne ;
 Marigny-Chemereau, commune française de la Vienne ;
 Marigny-en-Orxois, commune française de l'Aisne ;
 Marigny-le-Cahouët, commune française de la Côte-d'Or ;
 Marigny-le-Châtel, commune française de l'Aube ;
 Marigny-l'Église, commune française de la Nièvre ;
 Marigny-lès-Reullée, commune française de la Côte-d'Or ;
 Marigny-les-Usages, commune française du Loiret ;
 Marigny-Marmande, commune française de l'Indre-et-Loire ;
 Marigny-Saint-Marcel, commune française de la Haute-Savoie ;
 Marigny-sur-Yonne, commune française de la Nièvre ;
 La Cour-Marigny, commune française du Loiret.

Bâtiments 
 Théâtre Marigny, théâtre parisien sur les Champs-Élysées.
 Hôtel de Marigny, résidence présidentielle parisienne.
 Château de Marigny à Marigny (Saône-et-Loire).
 Château de Marigny à Fleurville (Saône-et-Loire).
 Château de Marigny-sur-Ouche à Saint-Victor-sur-Ouche (Côte-d'Or).

Marque 
 Marigny est également une marque de cigarettes, brunes, lancée par la SEITA, commercialisée par cette dernière, puis Altadis et aujourd'hui par Imperial Tobacco.

Autres 
 Cimetière militaire allemand de Marigny, près de la commune homonyme dans la Manche ;

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France